Ilia Alexandrovitch Koulik, (en russe : Кулик, Илья Александрович) né le  à Moscou, est un patineur artistique. Il a été champion olympique en 1998 à Nagano.

Il est marié avec Ekaterina Gordeeva, championne olympique en couple en 1988 et 1994 (avec Sergueï Grinkov). Le mariage a eu lieu le  à San Francisco. Ils sont parents d'une fille, Elizaveta, née le .

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Champion olympique russe
Champion olympique de patinage artistique
Naissance en mai 1977
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Champion d'Europe de patinage artistique